Эвианская конференция — международная конференция с участием представителей 32 стран, на которой решались вопросы помощи еврейским беженцам от режима Гитлера в Германии, Австрии и Чехословакии. Конференция была созвана после аншлюса Австрии в марте 1938 года по инициативе президента Соединённых Штатов Америки Ф. Д. Рузвельта и получила название по городу Эвьян-ле-Бен (Франция), где она проходила в "Hotel Royal" с 5 по 16 июля 1938 года.

Созывая конференцию, Рузвельт подчёркивал, что «никакое государство не будет вынуждено менять свою иммиграционную квоту, вместо этого от стран-участниц ожидаются добровольные предложения». Речь шла о спасении 600 тысяч евреев Германии и Австрии.

Предыстория 
Во всех европейских странах, США и Канаде существовали ежегодные оговорённые законом квоты иммигрантов. После прихода Гитлера к власти британцы и ирландцы «заморозили», то есть почти не использовали эти квоты. Вне квот в Палестине Великобритания разрешила принимать иммигрантов, оплативших денежный взнос от 1000 фунтов стерлингов и получивших на этом основании «сертификат капиталистов» ().

Ход конференции 
Подавляющее большинство стран-участниц конференции заявили, что они уже сделали всё возможное для облегчения участи около 150 тысяч беженцев из Германии, Австрии и Чехословакии.

Представитель США заявил, что по въездной квоте 1938 года для беженцев из Германии и Австрии США приняли 27 370 человек и исчерпали свои возможности.

Аналогичную позицию заняли Франция и Бельгия.

Канада и страны Латинской Америки мотивировали свой отказ в приёме беженцев большой безработицей и экономическим кризисом.

Нидерланды предложили помощь по транзиту беженцев в другие страны.

Великобритания утверждала, что и так уже перенаселена и страдает от безработицы, поэтому предложила для размещения беженцев свои колонии в Восточной Африке. Великобритания отказалась пересмотреть квоту на въезд евреев в Палестину, которая была установлена в 75 тысяч человек в течение 5-летнего периода.

Австралия отказалась впустить большое число беженцев, опасаясь возникновения внутриполитических межнациональных конфликтов, но согласилась принять в течение трёх лет 15 тысяч человек.

Из 32 государств только Доминиканская Республика согласилась принять большое число беженцев и выделить необходимые земельные участки, однако попросила за это огромные суммы денег.

По решению конференции был создан межправительственный Комитет по делам беженцев (ICR).

14 июля в рамках конференции была принята резолюция в отношении защиты «(1) лиц, которые ещё не покинули свою страну происхождения (Германия, включая Австрию), но которые вынуждены эмигрировать из-за своих политических взглядов, религиозных убеждений или расовой принадлежности или происхождения, и (2) лица, как определено в (1), которые уже покинули страну своего происхождения и которые ещё не обосновались где-либо на постоянной основе…». Таки образом, защита беженцев впервые в истории была распространена на потенциальных беженцев внутри страны потенциального выезда.

Участники конференции 
США, Великобритания, Франция, Бельгия, Нидерланды, страны Латинской Америки, Австралия и Новая Зеландия, а также генеральный комиссар Лиги Наций по делам беженцев.

Деятельность Комитета по делам беженцев 
Задачи комитета состояли в том, чтобы развить возможности для эвакуации беженцев в безопасные страны и убедить Германию позволить организовать эмиграцию. Однако демократические государства-члены комитета не предоставили ему ни финансирования, ни власти, дав таким образом понять, что они не желают помогать европейским евреям.

Комитет начал переговоры с нацистской Германией о том, чтобы эмиграция из Германии была упорядочена и беженцам было разрешено вывозить хотя бы часть принадлежавшей им собственности. Однако эти переговоры результатов не дали. Комитет добился от правительства США максимально использовать существовавшую иммиграционную квоту в интересах беженцев из Германии, Австрии и Чехословакии.

Также было заключено международное соглашение о транзите, позволившее беженцам пересекать государственные границы без паспортов.

Примечания

Ссылки 
 Меморандум Еврейского агентства
 

Международные конференции
Гуманитарные катастрофы
События Холокоста
Помощь еврейским беженцам от нацизма